Фессал:

 Фессал — сын Писистрата (VI в. до н. э.) — один из сыновей афинского тирана Писистрата.
 Фессал — актёр, живший в IV веке до н. э.
 в греческой мифологии:
 Фессал — сын Геракла и Халкиопы.
 Фессал — сын Ясона и Медеи.